Бу́рый медве́дь может означать:

 Бурый медведь — хищное млекопитающее семейства медвежьих.
 «Бурый медведь» — серия, состоящая из 7 монет из драгоценных металлов, посвящена бурому медведю.
 «Бурый медведь» — алкогольный коктейль, приготавливаемый из коньяка с шампанским в пропорциях один к двум соответственно.
 «Бурый медведь» — короткометражный польский фильм 2012 года режиссёра Марцина Кшижаньского. Фильм участвовал в Бещадском и Татранском фестивалях.